"Buscapé" pode ser:
 Buscapé, página de buscas na internet
 The Beverly Hillbillies - no Brasil, A Família Buscapé
 Busca-pé, fogo-de-artifício
 The Hillbilly Bears - no Brasil, Zé Buscapé
 The Beverly Hillbillies (filme) - no Brasil, A Família Buscapé

Desambiguações de topônimos